Соревнования по академической гребле на летних Азиатских играх 2014 прошли с 20 по 25 сентября в Международном гребном центре Чхунджу Тангым.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Игр

Соревнования на летних Азиатских играх 2014
2014